Bambino – essere umano in tenera età

Musica
Bambino – singolo del 1956 di Dalida
Bambino – singolo del 1992 dei Litfiba
Bambino – singolo del 1978 di Bino
Bambino – album del 1979 di Bino

Letteratura 
 Bambino – romanzo del 1971 dei fratelli Strugackij

Personaggi
  – personaggio del manga Inuyasha
 Il Bambino (The Child) – personaggio della serie televisiva The Mandalorian, chiamato anche Baby Yoda dai fan e dai media

Pagine correlate
Bimbo
Bimba